Loch Leathan ist der Name folgender Seen:

 Loch Leathan (Argyll and Bute), ein See in Argyll and Bute
 Loch Leathan (Islay), ein See auf Islay
 Loch Leathan (Skye), ein See auf Skye

Siehe auch:

 Loch Leathann
 Loch Leathan an Sgorra